Уберто Фольета (; 1518—1581) — итальянский . Происходил из знатного генуэзского дома. Своим сочинением «Della republica di Genova» (Рим, 1559) он возбудил против себя своих сограждан, был изгнан из Генуи, и имущество его было конфисковано; нашел приют в Риме у кардинала д’Эсте. Написал много мелких исторических произведений, собранных под общим заглавием «Uberti Folietae opera» (Рим, 1579). Его «Historiae Gennensium libri XII» (Женева, 1585) написана блестящим латинским языком и переведена Serdonati на итальянский язык в 1597 г. Другие произведения Ф.: «De causis magnitudinis Turcarum imperii» (Росток, 1594); «De philosophiae et iuris civilis inter se comparatione libri III» (Рим, 1586); «De sacro foedere in Selim um libri IV» (Генуя, 1587) и др.

Избранные труды 
 De vitae et studiorum ratione hominis sacris initiati ad Robertum Nobilem card. Epistola, 1553
 In laetitia ob reconciliationem Britaniae Romae celebrata, 1555
 De philosophiae et iuris civilis inter se comparatione, 1555
 Delle cose della Repubblica di Genova, 1559
 Ex universa historia suorum temporum, 1571
 Clarorum Ligurum, 1572
 De linguae Latinae usu et praestantia, 1574
 De ratione scribendae historiae, 1574
 Opera subseciva, 1579
 Brumanus sive de laudibus urbis Neapolis, 1579
 De nonnullis in quibus Plato ab Aristotele reprehenditur, 1579
 De norma Polybiana, 1579
 De sacro foedere in Selimum libri quattuor, 1585
 De caussis magnitudinis Turcarum imperii…, 1592
 Historiae Genuensium libri XII, 1597
  De causis bellorum religionis gratia excitatorum, 1839

Примечания

Литература